Шумихино — название нескольких населённых пунктов:
 Шумихино — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Шумихино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.